Defant ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Defant (* 1983), deutscher Schauspieler
 Albert Defant (1884–1974), österreichischer Meteorologe und Ozeanograph
 Friedrich Defant (1914–1990), österreichischer Meteorologe
 Wolfgang Defant (* 1957), österreichischer Maler und Grafiker, der seit 1961 in Kiel lebt und arbeitet

Siehe auch:
 Albert-Defant-Medaille, Preis in Ozeanographie der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft
 Defantbank, Bank im Weddell-Meer, Antarktis
 Defant-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika